Колонија Реформа има више значења:

 Колонија Реформа (Нададорес), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Колонија Реформа, Барио Реформа (Кујамекалко Виља де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Реформа (Сан Агустин Етла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Реформа (Сан Хуан Хукила Виханос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Реформа (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Колонија Реформа (Поза Рика де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику